Fantazie (z řec. phantasia, představivost, obraz, iluze) může být:

 představa, obrazotvornost, imaginace

hudba
 fantazie (skladba) – druh hudební skladby (např. Fantazie c moll a Fantazie h moll Johana Sebastiana Bacha)
 Skotská fantazie – dílo německého hudebního skladatele Maxe Brucha

kultura
 Festival fantazie – český festival žánrů sci-fi a fantasy
 Fantazie (země) – pohádková říše v díle Nekonečný příběh Michaela Endeho

filmy
 Cesta do fantazie – japonský animovaný film
 Fantazie (film) – americký animovaný film z roku 1940
 Fantazie 2000 – americký animovaný film z roku 1999
 Chléb, láska a fantazie – italský film z roku 1953

Související články 
 fantasy
 fantastika

Externí odkazy